In der siebten Spielzeit der DDR-Liga beherrschte der SC Chemie Halle-Leuna als Absteiger aus der DDR-Oberliga seine 13 Gegner klar und konnte sich den sofortigen Wiederaufstieg in das Oberhaus des DDR-Fußballs sichern. Mit Nordhausen-West und Großräschen verloren am Ende der Saison 1956 zwei Städte mit Traditionsmannschaften der ersten Jahre des DDR-Fußballs für lange Zeit ihren Platz in den obersten Spielklassen.

Im Zusammenhang mit dem Übergang des Spieljahres auf den Rhythmus Frühjahr/Herbst wurde im 2. Halbjahr 1955 eine Übergangsrunde ohne Auf- und Abstieg gespielt.

Saisonüberblick

Abschlusstabelle 
In einer Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel wurden die Aufsteiger zur DDR-Oberliga und die Absteiger in die II. DDR-Liga ermittelt.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Aufsteiger

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Oberliga 1956
 II. DDR-Liga 1956
 FDGB-Pokal 1956

Quellen 
 DDR-Sportzeitung Deutsches Sportecho. Jahrgang 1956
 DDR-Fußballfachzeitschrift fuwo Jahrgang 1956

1956
Fußballsaison 1956